Az eastwicki boszorkányok (The Witches of Eastwick), John Updike regénye (1984) 
 Az eastwicki boszorkányok (The Witches of Eastwick), 1987-es amerikai filmvígjáték, John Updike regényéből, rendezte George Miller, főszereplő Jack Nicholson
 Az eastwicki boszorkányok (The Witches of Eastwick), 2000-ben bemutatott brit musical a regény alapján, írta John Dempsey, zeneszerző Dana P. Rowe
 Az eastwicki boszorkányok, színpadi mű a regény alapján, írta Tasnádi István (2017)

Hasonló
 Az eastwicki özvegyek (The Widows of Eastwick), John Updike regénye (2008), az 1984-es regény folytatása

Jegyzetek